Bebersee bezeichnet:

 einen Gemeindeteil der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg; siehe Bebersee (Templin)
 einen See bei dem gleichnamigen Ort; siehe Bebersee (See)